The Blues Magoos — группа из Бронкса, Нью-Йорк. Они находились на гребне волны психоделического тренда, начиная уже с 1966 года. Наиболее известными композициями являются «(We Ain't Got) Nothin' Yet» и кавер-версия «Tobacco Road».

История

1964—1971 
Группа была образована в 1964 году под названием «The Trenchcoats». Оригинальными участниками являлись Эмил «Пеппи» Тильхельм, также известный как «Пеппи» Кастро (вокал, гитара), Деннис ЛеПор (ведущая гитара), Ральф Скала (орга́н, вокал), Рон Гилберт (бас-гитара) и Джон Финнеган (ударные). Группа начала приобретать популярность, выступая в различных клубах Гринвич-Виллиджа. В 1966 году группа изменила своё название, чтобы влиться в зарождающийся психоделический андерграунд, — первоначально на Bloos Magoos, а затем в Blues Magoos. Также в группе произошло изменение состава, в результате которого новым соло-гитаристом стал Майк Эспозито, а барабанщиком — Джефф Дакинг.

В звучании группы стала преобладать психоделия. Выпущенный на лейбле Verve Records сингл «So I’m Wrong and You Are Right», би-сайдом которому стал «The People Had No Faces», не сумел получить большой успех. Однако, в конце 1966 года студия Mercury Records заключила с группой контракт. Вскоре после этого состоялся релиз дебютного альбома Psychedelic Lollipop, который стал одним из первых релизов, использующих слово «психоделический» () (оно также было в первом альбоме 13th Floor Elevators , и в Psychedelic Moods The Deep, который также вышел в 1966 году). Они часто играли в кофейне Chess Mate, пользовавшейся популярностью среди жителей Детройта. Владельцем кафе был Моррис Виденбаум, у которого также играли такие группы, как Southbound Freeway и Siegel-Schwall Blues Band. В туре по США в 1967 году Blues Magoos играли на разогреве у The Who и хэдлайнеров тура Herman's Hermits.

В 1967 году вышел сингл наиболее популярной песни группы «(We Ain't Got) Nothin' Yet», би-сайдом к которой стала песня «Gotta Get Away». Басы песни использовали технику остинато, а органные риффы на Vox Continental отсылали к риффам кавера Рики Нельсона на «Summertime» 1962 года. Позднее Deep Purple использовали этот рифф в их хите «Black Night», также как и Liverpool Five в «She’s Mine». Сингл достиг пятой строчки в чарте США, хотя не добился такого же успеха в Соединённом Королевстве.

Следующий сингл Blues Magoo «There’s A Chance We Can Make It» оказался менее успешным, хотя его би-сайд «Pipe Dream» добился большего успеха, заняв 40 строчку. После ещё одного безуспешного сингла «One By One» дальнейшие песни группы стали игнорироваться лейблами. Последующие альбомы Electric Comic Book и  не смогли добиться такого же серьёзного успеха, как Psychedelic Lollipop. В 1968 участники группы были обескуражены таким поворотом событий, и в итоге группа раскололась.

Однако, менеджеры группы имели другие планы. Группа подписала контракт с ABC Records, но большинство членов не участвовали в дальнейшей работе. Только Кастро согласился и начал запись с обновлённым составом Blues Magoos, включающим Эрика Каза, Ричи Дикона, Джона Лейло и Роджера Итона. Другие участники группы переехали на западное побережье. Тед Манда был призван на службу, хотя в 1969 состоялся релиз сингла «Let Your Love Ride» с би-сайдом «Who Do You Love» ещё до замены Манды Джои Стеком, игравшего ранее в The Millennium. После этих событий участники группы окончательно разошлись. Ральф Скала и Джои Стек в будущем выступали как участники The Dependables. В 1969 году Blues Magoos выпустили Never Goin' Back To Georgia, но релиз не привлёк никакого внимания. Итон покинул группу, а остальные участники воспользовались помощью сессионных музыкантов, чтобы дополнить Gulf Coast Bound, который, тем не менее, также не имел успеха. В дальнейшем группа существовала ещё несколько лет пока окончательно не распалась.

1972—настоящее 
После выступления в рок-мюзикле «Волосы» и записи на лейбле Mercury с приятелем Эксума Тони Маккеем, «Пеппи» Кастро собрал группу  с Бобби и Билли Алесси. Группа выпустила два альбома под лейблом Atlantic records: Room to Grow (1972) и Touch (1973). В 1981 году он сотрудничал с группой Balance, песня «Breaking Away» которой достигла 22 позиции в Billboard Hot 100.

В июле 2008 Blues Magoos в составе таких оригинальных участников коллектива, как Ральф Скала, Кастро и Джефф Дакинг возобновила своё существование для того, чтобы дать несколько концертов, один из которых прошел совместно с The Zombies. В декабре 2009 они гастролировали по Испании в рамках фестиваля Purple Weekend. В 2014 Blues Magoos выпустили свой первый за 43 года альбом, названный Psychedelic Resurrection (), в поддержку которого в 2015 году состоялся тур.

Дискография 
 Psychedelic Lollipop (1966)
 Electric Comic Book (1967)
  (1968)
 Never Goin' Back to Georgia (1969)
 Gulf Coast Bound (1970)
 Psychedelic Resurrection (2014)

Переиздания на CD 
В настоящее время на CD переизданы все оригинальные альбомы группы. Лейбл  выпустил три альбома в делюксовом издании с расширенным буклетом внутри. Каждый CD включает в себя бонус-треки как в моно, так и в стерео-версии и раритетные записи. Кроме того, диски с двойным альбомом Psychedelic Lollipop/Electric Comic Book всё ещё продаются , а Mercury Mercury Records до сих пор продают антологию альбомов группы Kaleidoscopic Compendium. С 1969 года релизы группы более не издавались на физических носителях. В 2011 году  выпустила ограниченное переиздание альбомов Psychedelic Lollipop и Electric Comic Book в формате винила и дисков ограниченным тиражом в одну тысячу копий. В переиздании удалось значительно улучшить звучание по сравнению с записями двадцатого столетия.

Составы

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Official band MySpace
 Official 2012 Blues Magoos PSYCHEDELIC RESURRECTION Facebook page
 The Dependables — Cherry Records page
 Blues Magoos on classicbands.com
 
 Ralph Scala facebook page

Рок-группы из штата Нью-Йорк
Группы гаражного рока из США
Группы психоделического рока из США
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Группы протопанка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1964 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1970 году